Усть-Неви́нский — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 56 км.

Расстояние до районного центра: 19 км.

На территории хутора имеются два облагороженных родника: один возле средней образовательной школы, второй возле реки Невинка по улице Набережная. Химический и вкусовой состав воды различный.

По территории хутора протекают две реки: Кубань и Невинка.

История 
Дата основания: 20-е годы XIX века. В Кубанском календаре на 1916 год указано, что хутор находился в Баталпашинском отделе и обслуживался Невинномысским почтовым отделением.

До 16 марта 2020 года хутор был административным центром упразднённого Усть-Невинского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (89 %).

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр. Открыт 1 августа 1965 года как Сотниковский сельский Дом культуры
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Почтовое отделение 357028 по адресу ул. Набережная 69Б.
 Пожарная часть 134

Образование 
 Детский сад № 40 «Незабудка»
 Средняя общеобразовательная школа № 23

Памятники 
 Могила неизвестного советского офицера, погибшего при освобождении хутора от фашистских захватчиков. 1943, 1948 года

Кладбища 
В районе дома № 59а по улице Набережной расположено общественное открытое кладбище площадью 3 тыс. м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке